Prophecy (на български: Пророчество) е четвърти студиен албум на метъл групата Soulfly, който е издаден на 30 март 2004 г. от Roadrunner Records. Продадени са 275 000 копия.

Състав 
 Макс Кавалера – вокали и китара
 Джо Нунес – барабани
 Марк Ризо – китара
 Дейвид Елефсън – бас (песни 1,4,5,6,10)
 Боби Бърнс – бас (песни 2,3,7,8,9,11,12)

Песни

Позиции в класациите

Албум

Външни препратки 
 Официална страница

Албуми на Соулфлай
Музикални албуми от 2004 година